Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2014—2015— 112-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу.

Інформація про команди

Стадіони

Турнірна таблиця (регулярний сезон)

Плей-оф до Ліги чемпіонів

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 
Група А

Група В

Фінальний раунд
 «Мехелен» — «Локерен» 2:2, 2:1
 «Шарлеруа» — «Мехелен» 1:2, 2:0

Втішний раунд

Хет-трики

Посилання 
 Статистика на rsssf  
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2014 у бельгійському спорті
2015 у бельгійському спорті